Стрышава () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сухский повят, Малопольское воеводство. Население — 11 715 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Андрыхув
 Гмина Елесня
 Гмина Кошарава
 Гмина Макув-Подхаляньски
 Суха-Бескидзка
 Гмина Слемень
 Гмина Завоя
 Гмина Зембжице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства